Соно́ра:
 Сонора — штат Мексики.
 Сонора — пустыня в Северной Америке.
 Сонорская область — зоогеографическая область в Северной Америке.
 Сонора — город в штате Калифорния.
 Сонора — город в штате Техас.
 Сонора — город в штате Валье, Гондурас.